Giselle  se poate referi la:

 Prenume feminin
 Giselle – variantă de prenume feminin Gisella

 Balet
 1841 Giselle – balet-pantomimă romantic de Adolphe Adam

 Film
 1965 Giselle – film-balet cubanez, regia Enrique Pineda Barnet
 1970 Giselle – film în regia lui Hugo Niebeling, cu Carla Fracci și Erik Bruhn
 1974 Giselle – film în regia lui Vladimir Grave și E. Grigorian
 1987 Giselle (Dancers) – film american, regia Herbert Ross